RO steht als Abkürzung für:

 Rogue One, einen Film im Star-Wars-Universum, siehe Rogue One: A Star Wars Story
 Japan nach dem ICAO-Code
 Raumordnung
 Read Only, in der Informatik für Nur-Lese-Zugriff, siehe Festwertspeicher
 Red Orchestra: Ostfront 41–45, ein Computerspiel
 Ragnarok Online, ein Computerspiel
 Reserveoffizier
 Reverse Osmosis, siehe Umkehrosmose
 Rondônia, einen brasilianischen Bundesstaat
 Rood, eine Flächeneinheit
 Rumänien, als Landescode nach ISO 3166-1 und als Kfz-Nationalitätszeichen
 TAROM, rumänische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 U-Bahnhof Rothenburger Straße der Nürnberger U-Bahn
 Bahnhof Offenburg nach DS 100

Ro steht für:

 Ro (Emilia-Romagna), eine Stadt in der italienischen Provinz Ferrara
 Ro (Insel), eine griechische Insel
 Ro (Plansprache), eine Plansprache
 Rosenberg-Katalog, ein (De-facto-Standard-)Katalog von deutschen Banknoten, siehe Holger Rosenberg
 Rottenwarnsignal im deutschen Eisenbahnwesen

Ro ist der Familienname folgender Personen:

 Ro Hyo-gyong (* 1999), nordkoreanische Leichtathletin
 Paul Marie Kinam Ro (1902–1984), koreanischer Bischof
 Ro Tu-chol (* 1944), nordkoreanischer Politiker
 Ro Un-ok (* 1989), nordkoreanische Langstreckenläuferin

ro steht für:

 Rumänische Sprache, als ISO-639-Code
 die Top-Level-Domain von Rumänien, siehe .ro

RO als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: kreisfreie Stadt Rosenheim und Landkreis Rosenheim
 Großbritannien: Reading
 Italien: Provinz Rovigo
 Montenegro: Rožaje
 Österreich: Bezirk Rohrbach
 Tschechien: Okres Rokycany, deutsch: Rokitzan (auslaufend)

Siehe auch:
 Raux
 Réaux
 Roh
 RHO

Abkürzung